45-мм противотанковая пушка образца 1932 года (19-К), сорокапятка, индекс ГРАУ 52-П-243А — советская полуавтоматическая противотанковая полевая пушка поддержки пехотных войск калибра 45 мм; проект 1932. Применялась частями РККА в боях Великой Отечественной войны.
 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года (53-К), сорокапятка, индекс ГРАУ 52-П-243-ПП-1 — советская полуавтоматическая противотанковая полевая пушка поддержки пехотных войск калибра 45 мм, проект 1937. Применялась частями РККА в боях Великой Отечественной войны.
 45-мм полуавтоматическая универсальная пушка 21-К — советская полуавтоматическая пушка калибра 45 мм, стоявшая на вооружении Военно-Морского Флота СССР в 1930—1950-е годы.
 45-мм танковая пушка образца 1932/1938 годов (20-К) — советская полуавтоматическая пушка вооружения бронетехники (лёгкие и средние танки) калибра 45 мм.
 45-мм противотанковая пушка образца 1942 года (М-42), индекс ГАУ — 52-П-243С — советская полуавтоматическая противотанковая пушка калибра 45 мм. Была получена путём модернизации пушки 53-К: удлинён ствол, повышена мощность подкалиберного снаряда и др. Применялась частями РККА в боях Великой Отечественной войны.